cône de choc généré par le passage du mur du son
 cône de choc généré dans le sous-sol par un impact météoritique ou une explosion nucléaire